Das Mixed der Australian Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Barbora Krejčíková und Rajeev Ram. Das Turnier gewann das Team Ivan Dodig und Kristina Mladenovic.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
2022